Daucus exiguus är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Daucus exiguus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
exiguus